Ivanovo je lahko:
 Ivanovo, Pančevo (Srbija)
 Ivanovo, Viljevo (Hrvaška)
 Ivanovo, Rusija, mesto v Rusiji, upravno središče Ivanovske oblasti